Poble Lliure, partit polític dels Països Catalans.
 Partit Liberal Balear, partit polític de centre de les Illes Balears.
 Partit Liberal (Uruguai), partit polític de l'Uruguai.
 Partit Liberal (Espanya, 1976), partit polític de centre espanyol fundat per Enrique Larroque el 1976.